Kersa, ville de la région Oromia, Ethiopie 
 Kersa, woreda de la zone de Jimma, region Oromia
 Kersa, woreda de la zone Harage, région Oromia.